USS Denver war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Denver in Colorado (USA) benannt wurden:

 USS Denver (C-14)
 USS Denver (CL-58)
 USS Denver (LPD-9)

Die USS Denver ist ein Kolonieschiff der Föderation und gehört zur Yorkshire-Klasse. Das Schiff hat die Registriernummer NCC-54927 in der TV und Kino Serie Star Trek (in Deutschland unter „Raumschiff Enterprise“ bekannt).
Denver
USS